Khamrakulov ist der Familienname folgender Personen:
 Akhtam Khamrakulov (* 1988), tadschikischer Fußballspieler
 Ibragim Khamrakulov (* 1982), usbekisch-spanischer Schachspieler